Klára Zakopalová era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
 
Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Marseille 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Pauline Parmentier che ha battuto in finale Irina-Camelia Begu 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Anastasija Pivovarova (semifinali)
  Nastas'sja Jakimava (semifinali)
  Irina-Camelia Begu (finale)
  Pauline Parmentier (campionessa)

  Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
  Sophie Ferguson (quarti di finale)
  Corinna Dentoni (quarti di finale)
  Mandy Minella (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open GDF SUEZ de Marseille 2011